Prince Andrew School bezeichnet folgende Schulen:

 Prince Andrew School (St. Helena), eine Schule auf St. Helena
 Prince Andrew High School, eine Schule in Nova Scotia, Kanada